H6 ou H-6 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Composition H6, un explosif militaire ;
 H6 ⁄ Fresia, un sous-marin de la Marine chilienne ;
 , un sous-marin de la Royal Navy ;
 , un destroyer de classe H de la Royal Navy ;
 , un sous-marin de l’United States Navy ;
 Xian H-6, un bombardier chinois.

Science 
Chimie
 Sanguiine H-6, un ellagitanin.

Médecine
 Affections de l'appareil lacrymal et de l'orbite au cours de maladies classées ailleurs (H06), d'après la classification internationale des maladies,
 H6, un type d'hémagglutinine dans le virus de la grippe.

Transports 
Automobile 
 Hispano-Suiza H6, une automobile du constructeur espagnol Hispano-Suiza.

Aviation
 Besson H-6, un hydravion postal français ;
  ;
 Lioré et Olivier LeO H-6, un hydravion de transport français.

Routes
  Voie rapide slovène H6 reliant Koper à Izola ;
  Route principale suisse 6 reliant la frontière française à Gletsch.

Train
  Ligne H6 du Train suburbain de Budapest en Hongrie.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres